Giuseppe Caradonna – politico italiano, vice presidente della Camera dei deputati durante il regime fascista.
Giulio Caradonna – politico italiano; fu deputato per otto legislature, dal 1958 al 1976 e dal 1979 al 1994